Малые Кисели — топоним в России.

 Малые Кисели — упразднённая деревня Зуевского района Кировской области. Снята с учёта 21.09.1979.
 Малые Кисели — упразднённая деревня города Киров. Снята с учёта 22.11.1994.